Dow Corning Tennis Classic 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Соревнования проводились в Мидленде, США — с 10 по 16 февраля 2014 года, являясь первым крупным турниром в сезоне в Новом Свете.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Урсула Радваньская (№ 45 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хезер Уотсон выигрывает 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре федерации.
 Ксения Первак уступает 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Анна Татишвили выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре федерации.
 Хезер Уотсон с третьей попытки побеждает в финале соревнования тура федерации.

См. также 
 Dow Corning Tennis Classic
 Цикл женских турниров ITF 2014

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

США
Теннис
Февраль 2014 года
2014